Опыт коро́ткого замыка́ния — определение параметров элементов схемы замещения, используемой при расчете реальных схем, в частности, активных двухполюсников. В опыте короткого замыкания сопротивление внешней цепи полагают гораздо меньшим, чем внутреннее сопротивление источника. Исходя из закона Ома для полной цепи , при сопротивлении внешней цепи , сила тока  достигает максимального значения. В случае переменного тока следует учитывать реактивные составляющие сопротивления измерительного прибора.

Целью этого опыта и является определение параметра тока генератора для схемы замещения.

Частный случай этого опыта проводится для трансформаторов переменного тока большой мощности, когда трансформатор вырождается из шестиполюсника в трехполюсник для трехфазного тока и из четырехполюсника в двухполюсник однофазного. Опыт короткого замыкания характеризует работу силового трансформатора в предельном режиме нагрузки при номинальном токе вторичной обмотки .

Примечания

Литература

См. также 
 Режим короткого замыкания

Эквивалентные схемы
Радиотехнические величины и параметры
Электричество